Сарр:

 Сарр — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.
 Сарр, Бабакар (род. 1991) — сенегальский футболист.
 Сарр, Буна (род. 1992) — сенегальский футболист
 Сарр, Исмаила (род. 1998) — сенегальский футболист.
 Сарр, Маланг (род. 1999) — французский футболист.
 Сарр, Мамаду (род. 2005) — французский футболист.
 Сарр, Мариан (род. 1995) — немецкий футболист.
 Сарр, Мохамед (род. 1983) — сенегальский футболист.
 Сарр, Мохамед Мбугар (род. 1990) — французский писатель сенегальского происхождения.
 Сарр, Муамаду-Наби (род. 1993) — французский футболист сенегальского происхождения.
 Сарр, Пап (род. 1977) — сенегальский футболист.
 Сарр, Пап Матар (род. 2002) — сенегальский футболист.
 Сарр, Сиди (род. 1996) — сенегальский футболист.
 Сарр, Теодор Адриен (род. 1936) — сенегальский кардинал.

См. также 
 Сар